VCG steht als Abkürzung für:

 Visual China Group, eine chinesische Medienagentur und Weltmarktführer
 Venture-Capital-Gesellschaft, siehe Venture Capital 
 Viadrina Consulting Group e.V.
 Vickrey-Clarke-Groves-Mechanismus
 Volleyball-Club Greifswald e.V.

VcG steht als Abkürzung für:

Vereinigung clubfreier Golfspieler

VcG